Gás liquefeito de petróleo, utilizado em fogões e veículos
 Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa (AMORC)
 Guadalupe, na abreviatura ISO 3166

Desambiguações de siglas